Арманьяк — міцний алкогольний напій, виноградний бренді, який походить з однойменного регіону Франції та контрольований за походженням.
 Арманьяк — середньовічне графство (960—1607).
 Арманьяк — історичний регіон на території сучасної Франції.
 Графи д'Арманьяк — титул правителів гасконського графства Арманьяк.
 Арманьяки — політична і військова партія, що склалася у Франції під час Столітньої війни і протистояла партії бургіньйонів.

 Луї де Лоррен Арманьяк (1641—1718) — обер-шталмейстер Франції (1666—1677).
 Шарль де Лоррен Арманьяк (1684—1751) — обер-шталмейстер Франції (1718—1751).